term
 Muziekinstrumentenmuseum (term), type museum
 België
 Muziekinstrumentenmuseum (Brussel), een museum in Brussel 
 Museum voor muziekinstrumenten (Peer), een museum in Peer
 Volksinstrumentenmuseum, een museum in Gooik
 Duitsland
 Muziekinstrumentenmuseum (Berlijn), een museum in Berlijn
 Muziekinstrumentenmuseum (Markneukirchen), een museum in Markneukirchen
 Muziekinstrumentenmuseum (Leipzig), een museum in Leipzig
 Muziekinstrumentenmuseum (Lißberg), een museum in Lißberg
 Frankrijk
 Paleis Lascaris, museum van oude muziekinstrumenten, een museum in Nice
 Italië
 Muziekinstrumentenmuseum (Florence), een museum in Florence
 Muziekinstrumentenmuseum (Milaan), een museum in Milaan
 Nationaal muziekinstrumentenmuseum, Rome
 Museum van instrumenten voor volksmuziek, een museum in Roncegno, Trente
 Museum voor Calabrische volksmuziek en muziekinstrumenten, onderdeel van het Conservatorium voor Calabrische volksmuziek, Isca sullo Ionio
 Nederland
 Kessels, Muziek Instrumenten Tilburg, een museum in Tilburg, Nederland
 Museum Vosbergen, gespecialiseerd in muziekinstrumenten
 Polen
 Muziekinstrumentenmuseum (Poznań), museum in Poznań
 Muziekinstrumentenmuseum (Szyba), museum in Szyba, Nowe Miasteczko
 Overig
 Musical Instrument Museum (Phoenix), een museum in Phoenix, Arizona, VS
 Muziekinstrumentenmuseum (Heilongjiang), museum van de provincie Heilongjiang, China

Zie ook 
 Lijst van muziekmusea